Вито Руджинис (; род. 17 апреля 1956, Вулвергемптон, Стаффордшир, Англия, Великобритания) — американский актёр литовского происхождения.

Биография 
Витаутас Ругинис родился 17 апреля 1956 года в Вулвергемптоне, графство Стаффордшир, Англия в семье выходцев из Литвы. Позднее вместе с семьёй переехал в Чикаго. Для съёмок в кино взял сценичиский псевдоним Вито Руджинис.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Актёры телевидения США
Киноактёры США
Актёры XX века
Актёры XXI века